Періш () — англомовне прізвище та похідний від нього топонім.

Прізвище 

 Джон Періш (1959) — англійський музикант.
 Роберт Періш (1953) — американський баскетболіст, центровий.

Топоніми

Періш — місто, штат Нью-Йорк
 Періш — селище, штат Нью-Йорк

Періш — комуна в Румунії, у повіті Ілфов.
 Періш — село в Румунії, у повіті Ілфов. Входить до складу комуни Періш.
 Періш — село в Румунії, у повіті Муреш. Входить до складу комуни Горнешть.

Англійські прізвища